Rock n Roll — четвёртый студийный альбом рок-певца Райана Адамса, выпущенный 4 ноября 2003 года на лейбле Lost Highway.
Включает сингл «So Alive» и таких приглашённых звёзд, как американская актриса Паркер Поузи, бывшая участница групп Hole и Smashing Pumpkins бас-гитаристка Мелисса Ауф дер Маур, и член группы Green Day певец и гитарист Билли Джо Армстронг.

Об альбоме 
Альбом был записан за две недели на лейбле Lost Highway.
Запись проводилась в студии Stratosphere Sound, и в студии гитариста Джеймса Иха в районе Челси (Манхэттен) в Нью-Йорке.
Сам Адамс описывает свой альбом как «the most rock thing I have ever done» и учитывая смешанные отзывы на него как «fun as fuck».

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Райана Адамса
Альбомы Lost Highway Records